Colan ist
 eine Gemeinde in England, siehe Colan (Cornwall)

sowie der Nachname folgender Personen:
 Gene Colan (1926–2011), US-amerikanischer Comiczeichner
 Nicolae Colan (1893–1967), rumänisch-Orthodoxer Erzbischof